Hrvatska:
 Uble ili Ubli, naselje na otoku Lastovu

Crna Gora:
 Ubli (Bar, Crna Gora), naselje u općini Bar
 Ubli (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje
 Ubli (Herceg-Novi, Crna Gora), naselje u općini Herceg-Novi
 Ubli (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić
 Ubli (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica